Польські національні пісні — перелік польських патріотичних пісень-гімнів.

 Bogurodzica
 Boże, coś Polskę
 Czerwone maki na Monte Cassino
 Daj nam Boże doczekać tej pory, by do ataku nachylić propory
 Gaude Mater Polonia
 Gdy naród do boju
 Hymn do miłości Ojczyzny
 My, Pierwsza Brygada
 Mazurek Dąbrowskiego
 Morze, nasze morze
 Mury
 Warszawianka 1831 roku
 Marsz Polonii
 Warszawianka 1905 roku

Польські пісні